Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Amir Hadad e Martín Vassallo Argüello che hanno battuto in finale Brandon Coupe e Brandon Hawk 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Gabriel Trifu /  Glenn Weiner (primo turno)
 Amir Hadad /  Martín Vassallo Argüello (Campioni)

 Denis Golovanov /  Frédéric Niemeyer (primo turno)
 Jaymon Crabb /  Peter Luczak (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 2002